Первый дивизион Мальты 1944/1945 () — 30-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1944/1945
Мальта
Мальта
1944 год на Мальте
1945 год на Мальте